Blessin ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Blessin (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Stefan Blessin (* 1943), deutscher Germanist, Professor für deutsche Literatur und Sprache

Siehe auch:
 Blessing